

Technologie
 Blinkenlights, diagnostische lampjes op computers
 Blinken (spel), een op concentratie gericht spel voor KDE

Kunst
 Wynken, Blynken, and Nod, gedicht van de Amerikaanse schrijver Eugene Field
 Wynken, Blynken and Nod (film), korte animatiefilm uit 1938, gebaseerd op het gedicht van Field

Personen
 Alan Blinken (1937), Amerikaans ondernemer en diplomaat
 Antony Blinken (1962), minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten
 Donald Blinken (1925), Amerikaans ondernemer en diplomaat, vader van Antony en broer van Alan
 Meir Blinken (1879–1915), Oekraïens-Amerikaans schrijver, grootvader van Alan en Donald

Zie ook
 Blink (doorverwijspagina)

